Miejscowości w Polsce:
 Gościmowice Drugie
 Gościmowice Pierwsze